capsule — японская музыкальная группа, состоящая из вокалистки  и продюсера Ясутаки Накаты.

История 
Группа была сформирована в 1997 году и дебютировала в марте 2001 года c синглом .

Музыкальный стиль группы меняется в некоторой степени от альбома к альбому. Раньше их характеризировали как «нео-Сибуя-кэй», вследствие похожести по стилю на движение «Сибуя-кэй» 90-х годов, известным представителем которого является Pizzicato Five. В последних альбомах доминируют элементы электро и хауса.

Альбом «MORE! MORE! MORE!», который вышел в ноябре 2008 года, впервые попал в лучшую десятку в чарте Oricon. Он добрался до третьей строчки в дневном чарте и до шестой строчки в недельном.

Дискография

Альбомы

См. также 
 Perfume

Примечания

Ссылки 
 capsule — официальный сайт 

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году